Појам Диско може да се односи на:
 Ноћни клуб
 Диско музика